Качча:

 Качча — поэтическая и музыкальная форма в Италии XIV — начала XV веков.
 Качча, Габриэле Джордано (род. 1958) — итальянский прелат и ватиканский дипломат. 
 Качча, Гарольд (1905—1990) — британский дипломат.
 Качча Доминиони, Камилло (1877—1946) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.